Na indústria gráfica, substrato é todo suporte que irá receber a impressão, seja no método convencional ou digital, como por exemplo: papel, filme plástico, cartão, metal etc.

Os substratos são divididos em quatro categorias: celulósicos, poliméricos, metálicos e especiais.

Produção gráfica